Eicosensäure steht für:
 Bezeichnung für einfach ungesättigte Fettsäuren aus 20 Kohlenstoff-Atomen

Siehe auch:
 Gadoleinsäure (20:1-delta-9c)(ω−11)
 Gadelaidinsäure (20:1-delta-9t)(ω−11)
 Gondosäure (20:1-delta-11c)(ω−9)
 Paullinsäure (20:1-delta-13c)(ω−7)
 Lasquerolsäure (20:1-delta-11c-14-OH)(ω−9)